KNM ER 406 — практически полный череп Paranthropus boisei, обнаруженный в Кооби-Фора (Кения) в 1969 году Ричардом Лики и Х. Мутуа (H. Mutua).

Возраст находки оценивается в 1,7 млн лет. Объём черепной коробки составляет 510 см³.

См. также 
 List of fossil sites (with link directory)
 List of hominina fossils (with images)

Примечания 

Находки гоминид
Парантропы